Acentria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Enligt Catalogue of Life ingår Acentria i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Acentria